Big Brother Brasil (o más conocido por su sigla BBB) es un famoso reality show brasileño basado en el programa original Big Brother producido en Río de Janeiro por Endemol. Big Brother Brasil es emitido por la TV Globo. la última temporada del programa sería BBB8, pero TV Globo renovó su contrato con Endemol, permitiendo que el programa solo terminara con BBB24. Y desde 2021, se vuelven a exhibir en su totalidad en el Canal VIVA.

En la décima expulsión de lá vigésima edición se encontró la mayor votación para el programa y reality shows en el mundo, con 1.532.944.337 votos exactos en la disputa entre los concursantes ,  y . Esta hazaña entró en el Libro Guinness de los Récords como "el mayor número de votos del público logrado por un programa de televisión". El disco también fue mencionado en el Jornal Nacional, además de aparecer en la revista electrónica estadounidense Variety.

Palmarés Big Brother Brasil

Primera edición (29/01/2002 – 02/04/2002) 
A comienzos del 2002 comenzó la primera edición de Big Brother en Brasil. Doce concursantes entraron para vivir los 65 días dentro de la gran casa construida por TV Globo. Quién se coronó campeón fue Kleber Bambam.

Tabla de nominaciones

Segunda edición (14/05/2002 – 23/07/2002) 
Tan solo 1 mes después de que terminara la primera edición comenzó la 2º edición de Big Brother en Brasil con nuevos 12 concursantes que trataron de convivir los 71 días dentro de la casa, pero únicamente 2 concursantes lo lograron y Rodrigo Leonel fue quien se coronó campeón.

Tabla de nominaciones

Tercera edición (14/01/2003 – 01/04/2003) 
Un año luego de que comenzó las dos primeras ediciones de Big Brother en Brasil, comenzó la tercera edición, en esta oportunidad 14 fueron los concursantes que entraron el 14 de enero de 2003 y fue la primera vez que alguien abandonó la casa por decisión propia, y este fue Dilson. A la final nuevamente llegaron dos personas de distinto sexo, pero nuevamente ganó un hombre, André "Dhomini" Ferreira el 1 de abril de 2003.

Tabla de nominaciones

Cuarta edición (13/01/2004 – 06/04/2004) 
Un año después de la tercera edición comienza la cuarta edición de Big Brother en Brasil. A partir de esta edición se comenzó a sortear a dos concursantes, además de los 12 concursantes elegidos por casting, y esos dos sorteados fueron los finalistas del programa y la sorteada, Gecilda "Cida" da Silva fue la gran ganadora, y también la primera mujer en ganar en Brasil.

Tabla de nominaciones

Quinta edición (11/01/2005 – 29/03/2005) 
Un año luego de la cuarta edición llegó la quinta edición. Nuevos 12 concursantes más los dos sorteados entraron a la casa de Big Brother en Brasil y como en la primera edición 3 fueron los que sobrevivieron hasta el 29 de marzo de 2005 y llegaron a la final, pero fue Jean Wyllys quien se proclamó campeón.

Tabla de nominaciones

Sexta edición (10/01/2006 – 28/03/2006) 
Como cada enero de cada año comienza una nueva edición de Big Brother en Brasil. 14 nuevos concursantes sorteados entraron a la casa para competir por el premio final. 3 fueron los finalistas pero fue Mara la ganadora del millón de reales.

Tabla de nominaciones

Séptima edición (09/01/2007 – 03/04/2007) 
Como cada enero de cada año comienza una nueva edición de Big Brother en Brasil. 16 nuevos concursantes sorteados entraron a la casa para competir por el premio final, pero en 2007 solo 2 llegaron a la final. Fue Diego Gazques el ganador del millón de reales.

Tabla de nominaciones

Octava edición (08/01/2008 – 25/03/2008) 
Como cada enero de cada año comienza una nueva edición de Big Brother en Brasil. 16 nuevos concursantes sorteados entraron a la casa para competir por el premio final, pero en 2008 solo 2 llegaron a la final. Fue Rafinha el ganador del millón de reales.

Tabla de nominaciones

Novena edición (13/01/2009 – 07/04/2009) 
Como cada enero de cada año comienza una nueva edición de Big Brother en Brasil. 14 nuevos concursantes (18, seguidamente) foram sorteados entraron a la casa para competir por el premio final, pero solo 3 llegaron a la final. Fue Maximiliano Porto el ganador del millón de reales.

Tabla de nominaciones

Décima edición (12/01/2010 – 30/03/2010)

Tabla de nominaciones

Décima primera edición (11/01/2011 – 29/03/2011)

Tabla de nominaciones

Décima segunda edición (10/01/2012 – 29/03/2012)

Tabla de nominaciones

Décima tercera edición (08/01/2013 – 26/03/2013)

Tabla de nominaciones

Décima cuarta edición (14/01/2014 – 01/04/2014)

Tabla de nominaciones

Décima quinta edición (20/01/2015 – 07/04/2015)

Tabla de nominaciones

Décima sexta edición (19/01/2016 – 05/04/2016)

Tabla de nominaciones

Décima séptima edición (23/01/2017 – 13/04/2017)

Tabla de nominaciones

Décima octava edición (22/01/2018 – 19/04/2018)

Tabla de nominaciones

Décima novena edición (15/01/2019 – 12/04/2019)

Tabla de nominaciones

Vigésima edición (21/01/2020 – 27/04/2020)

Tabla de nominaciones

Vigésima primera edición (25/01/2021 – 04/05/2021)

Tabla de nominaciones

Vigésima segunda edición (17/01/2022 – 26/04/2022)

Tabla de nominaciones

Vigésima tercera edición (16/01/2023 –)

Tabla de nominaciones

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial

Big Brother
Brasil
Rede Globo
Big Brother Brasil